Coccinelle (Walibi Sud-Ouest) - een achtbaan in Walibi Sud-Ouest
 La Coccinelle - een kinderachtbaan in Walibi Belgium
 Coccinelle (actrice) - een transseksuele Franse actrice geboren als Jacques Charles Dufresnoy
 Coccinelle (merk) - een tassenmerk